Hurez ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hurez (Brașov), Dorf im Kreis Brașov 
 Hurez (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj